Manuel Muñoz puede referirse a:

 Manuel Muñoz, gobernador de Texas entre 1790 - 1798.
 Manuel Muñoz Muñoz (1928), exfutbolista chileno.
 Manuel Muñoz Cornejo (1890-1959), abogado y político chileno.
 Manuel Muñoz Barberán, pintor (1921–2007).
 Manuel Muñoz (1972), escritor
 Manuel Muñoz Martínez († 1942), militar y político español.
 Manuel Muñoz Ramírez (1961), exfutbolista español.
 Manuel Muñoz Rodríguez (1961), director de cine mexicano.